Подымов — русская фамилия. Подымовы — русский дворянский род.

Известные носители 
 
 Подымов, Борис Александрович (1866—1931) — Георгиевский кавалер; генерал-майор.

См. также 
 Подымово
 Подымовка